Montgallet peut faire référence à :
 la rue Montgallet, dans le  de Paris, connue pour regrouper une importante communauté de vendeurs de matériel informatique ;
 la station Montgallet, station du métro de Paris dans le , située sur la ligne 8 et dont le seul accès, au 68, rue de Reuilly, est au nord-est de la rue Montgallet.